Пі́джим () — село у складі Панфіловського району Жетисуської області Казахстану. Адміністративний центр Піджимського сільського округу.

Населення — 5081 особа (2009; 4859 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Панфіловського району (Казахстан)
Села Жетисуської області